

Sigle 
 Missouri Military Academy
 Mixed martial arts (arti marziali miste) – sport da combattimento

Chimica 
 MMA – acido monometilarsonico, composto metilato dell'arsenico